The Bird of Prey – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Charles Urban Trading Company
The Bird of Prey – film del 1918 diretto da Edward J. Le Saint (1918)